Enes Kanter – cestista apolide
 Gerd Kanter – discobolo estone
 Kerem Kanter – cestista turco
 Max Kanter – ciclista su strada e pistard tedesco